Johannes Nilsson, född 1995 i Gävle, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Karlskrona HK i Hockeyettan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1995
Idrottare från Gävle
Levande personer
Män
Spelare i HC Vita Hästen
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i KRIF Hockey
Spelare i Väsby IK
Spelare i Östersunds IK
Svenska ishockeyspelare
Svenska idrottare under 2000-talet